Over You, un singolo del 1980 dei Roxy Music
 Over You, un singolo del 2010 delle Girlicious
 Over You, un singolo del 2012 di Miranda Lambert estratto dal suo album Four the Record